Mecze Mistrzostw Świata w grupie B odbywały się w dniach 21, 25 oraz 29 listopada.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP - fair play

Mecze

Anglia – Iran 

Zawodnik meczu:
 Bukayo Saka

Stany Zjednoczone – Walia 

Zawodnik meczu:
 Kieffer Moore

Walia – Iran 

Zawodnik meczu:
 Ruzbe Czeszmi

Anglia – Stany Zjednoczone 

Zawodnik meczu:
 Christian Pulisic

Walia – Anglia 

Zawodnik meczu:
 Marcus Rashford

Iran – Stany Zjednoczone 

Zawodnik meczu:
 Christian Pulisic

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa B Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022